Shun Ying Lee es un personaje ficticio creado por la compañía Namco para el juego Urban Reign lanzado en 2005 para PlayStation 2. En él participa como personaje coestelar. La voz es interpretada por Jessica Straus.

Historia 
Líder del barrio chino y las tríadas chinas. Cuando murió su padre, el mandato lo hereda Shun Ying Lee. Su hermano menor, Lin Fong Lee no se encontraba satisfecho por lo que se unió a la mafia del Maestro Shinkai Katana. A la edad de 24 años, Shun Ying Lee comenzó a operar bajo la cubierta de un restaurante. Además se encontraba en guerra con los Zaps, organización pandillera dirigida por Dwayne Davis. Cuándo KG, miembro de la banda de los Zaps desaparece, Dwayne asimila que la responsable del secuestro en Shun Ying Lee. Mientras tanto, ella contrata a Brad Hawk, un matón profesional encargado a terminar con las pandillas de la Ciudad de Green Harbor. Dwayne se propone hacer pagar a los dos para encontrar a KG. Cuando Brad le comprueba que ellos no son responsables, Dwayne los ayuda para descubrir el plan del alcalde Steve Bordin y la sospechosa llegada de los espadachínes dirigidos por Shinkai Katana (uno de ellos Lin Fon Lee). Al final, Brad cumple con su acuerdo y desáse todas estas organizaciones y las pandillas callejeras se tranquilizan, pero el decide alejarse de Shun Ying Lee.

Similitud del personaje 
El personaje de Shun Ying Lee puede estar inspirado en el personaje Ling Xiaoyu de la saga de juegos Tekken.
El estilo de lucha de Shun Ying Lee se basa en el Kung Fu y el estilo profesional del Jian.

Personajes de Urban Reign
Personajes de videojuegos de lucha